Хямеэнкюрё () — община в провинции Пирканмаа, Финляндия. Общая площадь территории — 505,10 км², из которых 41,34 км² — вода.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Хямеэнкюрё проживало 10 503 человека: 5254 мужчины и 5249 женщин.

Финский язык является родным для 98,82% жителей, шведский — для 0,13%. Прочие языки являются родными для 1,05% жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 18,15%
 от 15 до 64 лет — 63,03%
 от 65 лет — 18,69%

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии